Street Scene (en anglais : « Scène de la rue ») désigne :
 , une pièce de théâtre de Elmer Rice (qui lui valut le Prix Pulitzer dans la catégorie Théâtre en 1929), et deux œuvres qui en ont été tirées :
 Street Scene, un film réalisé par King Vidor (1931).
 Street Scene, un opéra de Kurt Weill (1947).